

Wydarzenia 

 2 sierpnia – Bitwa pod Kannami. Kartagiński wódz Hannibal całkowicie rozgromił znacznie liczniejsze wojska rzymskie.

Zmarli 
 2 sierpnia – Marek Minucjusz Rufus, rzymski dowódca; poległ w bitwie